Trimble House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Trimble House (Lonoke, Arkansas), NRHP-ID 82000860
 Trimble House (Wickliffe, Kentucky), NRHP-ID 06001203